Thomas Egerton kan syfta på bland andra:

* Thomas Egerton, 1:e viscount Brackley (1540–1617), engelsk lordkansler